Sarcinella minor är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Sarcinella minor ingår i släktet Sarcinella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
minor